Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BMW Malaysian Open 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 28. Februar bis 1. März 2015 stattfand; wobei sich sechs Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Kuala Lumpur